Gallegos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Río Gallegos (provinshuvudstad), Santa Cruz,

Spanien 

 Gallegos (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar